Ai santi Gervasio e Protasio sono intitolati i seguenti luoghi di culto:

Italia

Emila Romagna 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Budrio
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Campagnola Emilia
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Coviolo, frazione di Reggio Emilia
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Mariano, frazione di Valmozzola
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Ramiano, frazione di Calestano
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Visiano, frazione di Medesano
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Zibello, frazione di Polesine Zibello

Friuli-Venezia Giulia 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Casso, frazione di Erto e Casso

Liguria 

 Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Valloria (Prelà)

Lombardia 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Bariano
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Bormio
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Brallo di Pregola
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Cologne
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Dosolo
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Galliate Lombardo
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Gorgonzola
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Lecco
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Maleo
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Mantova
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Montebello della Battaglia
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Nadro  
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Novate Milanese
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio ad Ossimo
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Parabiago
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Pavia
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Poncarale
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a San Gervasio d'Adda, frazione di Capriate San Gervasio
 Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso a Seveso
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Sondrio
Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Spirano
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Vercurago
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Trezzo sull'Adda

Piemonte 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Baveno
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Domodossola
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Trasquera

Toscana 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Firenze
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Villafranca in Lunigiana

Trentino-Alto Adige 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Denno

Veneto 

 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, vulgo San Trovaso a Venezia
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo, frazione di Venezia

Francia 
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Parigi

Svizzera 
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Cadempino (TI)
 Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Riviera (TI)

Pagine correlate 
 Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Rapallo (GE)
 Cattedrale di Soissons (Francia) intitolata a Gervasio e Protasio